Schaposchnikowa (russisch , englisch ) ist der Familienname folgender Personen:
 Natalja Witaljewna Schaposchnikowa (* 1961), ehemalige sowjetische Kunstturnerin
 Tatjana Olegowna Schaposchnikowa (* 1946), sowjetisch-russische Mathematikerin

Siehe auch:
 Schaposchnikow